Зелёная полоса́:

 Зелёная полоса, полоса зелёных насаждений — относительно неширокая полоса леса или кустарника, посаженная в экологических целях; чаще всего в городах.
 Зелёная полоса — часто встречающийся элемент геральдики.